Бартоломью Аугустин Сантамария, иногда Боб Сантамария (; 14 августа 1915, Мельбурн — 25 февраля 1998, Кью, пригород Мельбурна) — австралийский журналист и политик. Католический активист, антикоммунист. Идейный вдохновитель правопопулистского общественного движения и Демократической лейбористской партии.

Начало в католическом движении 
Родился в семье итальянского иммигранта, занимавшегося овощной торговлей. Учился в католической начальной школе, затем в колледжах Святого Иосифа и Святого Кевина. Окончил Университет Мельбурна, получил специальности искусствоведа и юриста. Диссертацию посвятил культурным и правовым аспектам в генезисе итальянского фашизма.

В ранней юности Сантамария присоединился к правокатолическим организациям. Выступал с апологетикой Бенито Муссолини. Впоследствии он утверждал, что симпатизировал лично дуче, а не фашистскому движению (это звучит правдоподобно, поскольку взгляды Сантамарии соответствовали правоконсервативной христианской демократии). Выступал в поддержку Франсиско Франко во время гражданской войны в Испании.

В 1936 году Сантамария стал соучредителем организации «Католическое действие» и редактором одноимённой газеты. Пропагандировал социальную доктрину Римско-католической церкви, идеи энциклики Льва XIII Rerum Novarum. Ориентировался прежде всего на рабочих-католиков. В духе Rerum Novarum совмещал антикоммунистическую, антимарксистскую агитацию с антикапиталистической, антибуржуазной.

Зарекомендовал себя как убедительный и харизматичный оратор. Под влиянием Сантамарии к его организации примкнул и стал важнейшим политическим союзником католический епископ Мельбурна Дэниэль Манникс.

Антикоммунизм в лейбористском движении 
Главным врагом Сантамария считал Коммунистическую партию Австралии, которая в 1930-х годах обладала сильными позициями в австралийском профсоюзном движении. Несмотря на резкую критику капитализма и буржуазии, агитация и деятельность «Католического действия» больше заострялись в антикоммунистическом направлении. При этом антикапиталистическая идеология исключала сближение Сантамарии с Либеральной и Аграрной партиями — правым флангом австралийской двухпартийной системы. Союзниками Сантамарии стали правые социалисты из Австралийской лейбористской партии.

Активисты «Католического действия» вели интенсивную антикоммунистическую агитацию в профсоюзах. Созданные ими «промышленные группы» вытесняли коммунистов из профсоюзного актива. Эта деятельность привела к конфликту Сантамарии с левым крылом Лейбористской партии, которая в начале 1940-х выступала в альянсе с КПА. Конфликт углубился после 1945 года, когда к руководству АЛП пришла левоцентристская группа Герберта Эватта. Близкие к Сантамарии праволейбористские католики повели курс на раскол АЛП.
 
Сторонники Эватта протестовали против захвата группами Сантамарии территориальных организаций АЛП, особенно в штате Виктория. Левые лейбористы обвиняли Сантамарию также в лоббировании иностранных интересов. Они утверждали, что созданное по инициативе Сантамарии сельское католическое движение «делает земли короны доступными для итальянского капитала». Между Сантамарией и лидером левого крыла АЛП Робертом Холтом (министр штата Виктории по земельным вопросам) завязалась ожесточённая дискуссия.

Вдохновитель ДЛП 
В 1955 году группа сторонников Сантамарии была исключена из АЛП. Сантамария заручился поддержкой ряда профсоюзных и общественных деятелей. Был учреждён Национальный гражданский совет, консолидировавший правокатолические организации. В 1957 году на его основе учредилась Демократическая лейбористская партия (ДЛП, первоначально называлась АЛП (антикоммунистическая)). Программа партии синтезировала католические социальные принципы, консервативные доктрины, яростный антикоммунизм и социал-демократический популизм. Сантамария формально не вступил в ДЛП, но фактически являлся её идеологом и лидером.

С ДЛП аффилировались многочисленные профсоюзы и ассоциации. Особенно активны были Федерации служащих, металлистов, плотников и столяров, Фонд промышленных действий, Ассоциация австралийских семей, Центр Томаса Мора. Эти движения находились в острой конкуренции со структурами АЛП. Укоренённой лейбористской традиции структуры Сантамарии противопоставляли динамизм и популистский напор.

Росла и личная популярность Сантамарии. Оставаясь редактором своего издания, он вёл также телепрограмму, имел бесплатное эфирное время. В 1950—1960-х годах Сантамария причислялся к самым влиятельным политикам и медиа-деятелям Австралии.

Консерватизм и традиционализм 
Сантамария выступал за активную антикоммунистическую политику внутри и вне Австралии. Он всемерно поддерживал Южный Вьетнам, выступал за участие Австралии во Вьетнамской войне на стороне Сайгона и США (в этой связи оппоненты напоминали, что Сантамария был освобождён от военной службы в годы Второй мировой войны). Однако с середины 1970-х, на фоне международной ситуации того периода, его политическое влияние стало снижаться.

В 1974 году ДЛП потерпела поражение на выборах и самораспустилась в 1978. В 1982 году большая часть праволейбористских профсоюзов порвала с Национальным гражданским советом. Немало проблем создавали и личностные особенности Сантамарии, авторитарная жёсткость его характера.

В 1960—1970-х от Сантамарии дистанцировалась австралийская католическая церковь (этому способствовала кончина епископа Манникса в 1963 году). Причина заключалась в непримиримом традиционализме Сантамарии как католика. Он резко выступал против либерально-модернистских тенденций Второго Ватиканского собора.

Положение изменилось после избрания Папой Римским Иоанна Павла II. Сантамария приветствовал консервативные реформы в Римско-католической церкви. Он вновь сблизился с мельбурнским епископатом. Решительным сторонником Сантамарии был кардинал Джордж Пелл (нынешний епископ Сиднея). На фоне общего консервативного контрнаступления в мировом масштабе c начала 1980-х вновь возрос и политический авторитет Сантамарии.

Смена акцентов. Роль и значение 
В 1990-х годах, после падения мировой коммунистической системы, Сантмария значительно изменил приоритеты. Основным объектом его критики стал неолиберальный капитализм. На первый план в его мировоззрении окончательно выдвинулись социальные аспекты консерватизма и католицизма, идеи общественной солидарности. В последние годы Сантамария высказывался в том ключе, что победа над коммунизмом, при всём её историческом значении, не означает решения всех общественных проблем: на место коммунистических режимов пришёл международный финансовый капитал, также враждебный христианским ценностям и трудовым классам. Некоторые из этих высказываний содержали некоторое сожаление, что ранее Сантамария недооценивал степень этой опасности.

Бартоломью Аугустин Сантамария оставил заметный след в политической истории Австралии, католицизма и консерватизма. Его высоко оценивали не только правые консерваторы (за упорный и последовательный антикоммунизм), но и левые социал-демократы (за антикапитализм, социальность, поддержку профсоюзной борьбы). Сантамарии удалось соединить консервативную идеологию с популистской активностью в «низах», внести заметный правый элемент в профсоюзное и лейбористское движение. С его именем связана мощная активизация социального католицизма в англоязычной преимущественно протестантской стране.

Ни один человек за последние 50 лет не имел такого влияния на политику, как Сантамария. Ни один политик не внушал такой преданности сторонникам и такого страха противникам. И никто не пользовался столь же неизменным уважением друзей и врагов.

Клайд Кэмерон, министр труда в лейбористском правительстве 1972—1975

Бартоломью Аугустин Сантамария скончался в пригороде Мельбурна возрасте 82 лет.

Семья 
Бартоломью Сантамария был дважды женат. После кончины в 1980 первой супруги Хелен, он женился на своём секретаре Дороти Дженсен. Его брат Джозеф — известный врач и католический биоэтик. Восемь детей Сантамарии от первого брака достигли больших успехов в своих профессиональных областях, но никто из них не стал политиком.

См. также 
 Католическое действие
 Роберт Джошуа
 Йооп Бек
 Эдуарду Мелу Пейшоту

Примечания 

Политики Австралии
Общественные деятели Австралии
Деятели католицизма
Деятели антикоммунистических организаций
Выпускники Мельбурнского университета